Deleitosa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Deleitosa (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Deleitosa (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar